Interstate 86 steht für:

 Interstate 86 (West), Highway im Bundesstaat Idaho, Vereinigte Staaten
 Interstate 86 (Ost), Highway von Pennsylvania nach New York, Vereinigte Staaten
 Ehemaliger Name von Interstate 84 (Ost), Highway von Connecticut nach Massachusetts, Vereinigte Staaten